What Do You Want from Me může být:
 What Do You Want from Me (album) – album amerického hudebníka Orfeha
 What Do You Want from Me (píseň, Pink Floyd) – píseň britské rockové skupiny Pink Floyd
 What Do You Want from Me (píseň, Forever the Sickest Kids) – píseň americké pop punkové skupiny Forever the Sickest Kids
 What Do You Want from Me? (píseň, Cascada) – píseň německo-britské taneční skupiny Cascada